|-
| 122201 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122202 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122203 - || || 1 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122204 - || || 6 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122205 - || || 8 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122206 - || || 6 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122207 - || || 4 de juny, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122208 - || || 1 de juny, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122209 - || || 27 de juny, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 122210 - || || 7 de juliol, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122211 - || || 3 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122212 - || || 3 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122213 - || || 4 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122214 - || || 4 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122215 - || || 1 de juliol, 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 122216 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122217 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122218 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122219 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122220 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122221 - || || 6 de juliol, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122222 - || || 7 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122223 - || || 7 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122224 - || || 5 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122225 - || || 4 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122226 - || || 4 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122227 - || 2000 OJ || 22 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122228 - || || 27 de juliol, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 122229 - || || 27 de juliol, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 122230 - || || 24 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122231 - || || 24 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122232 - || || 24 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122233 - || || 29 de juliol, 2000 || Lake Tekapo || Lake Tekapo
|-
| 122234 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122235 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122236 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122237 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122238 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122239 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122240 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122241 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122242 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122243 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122244 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122245 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122246 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122247 - || || 23 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122248 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122249 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122250 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122251 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122252 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122253 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122254 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122255 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122256 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122257 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122258 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122259 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122260 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122261 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122262 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122263 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122264 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122265 - || || 31 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122266 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122267 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122268 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122269 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122270 - || || 29 de juliol, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122271 - || || 30 de juliol, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122272 - || 2000 PV || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122273 - || || 3 d'agost, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 122274 - || || 1 d'agost, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 122275 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122276 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122277 - || || 4 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122278 - || || 5 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 122279 - || || 6 d'agost, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 122280 - || || 8 d'agost, 2000 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 122281 - || || 8 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122282 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122283 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122284 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122285 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122286 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122287 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122288 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122289 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122290 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122291 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122292 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122293 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122294 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122295 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122296 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122297 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122298 - || || 4 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122299 - || || 4 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122300 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2